Ранчо Охо де Агва има више значења:

 Ранчо Охо де Агва (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Охо де Агва, Ранчо Виктор Иларио Марин (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Охо де Агва (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Охо де Агва (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Охо де Агва (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Охо де Агва (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику